Dar est un mot arabe signifiant « maison ». Au Maroc, il peut être synonyme de riad.

On trouve ce mot en toponymie, par exemple :
 Dar es Salam
 Darfour

Le dar âami est un plat originaire d’Alger. Cette expression se traduit par « la maison de mon oncle ».

Dar de l'expression "C'est dar". Origne du mot :"chaudar"
Expression de Tyto tchyno (GOMIS François) de la société production  Cônebiz expression sorti  en 1999 a Mantes la jolie. Par la suite dans l'album de l'artiste "Ranto. Mon coeur bat encore" dans le titre Irony " La légende dit que ma dégaine est dar"sorti en 2001 à la fnac.

Code 

DAR est un code qui peut signifier :
 .

Sigle 
DAR est un sigle ou une abréviation qui peut signifier :
 Daughters of the American Revolution (en français : Filles de la Révolution américaine) ;
 Décret d'autorisation régionale en Région wallonne ;
 Disque ARchive, un outil d'archivage en ligne de commande ;
  (en français : « facteur de forme »).

Code